Lende est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1950), patineuse de vitesse néerlandaise
 (1849-1909), inventeur norvégien

Voir aussi
Karen Lende O'Connor (née en 1958), cavalière professionnelle américaine

Homonymie de patronyme